Серге́евка () — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Сергеевского сельского округа. Код КАТО — 113857100.

География 
Село расположено на берегу реки Ишим, в центрально-западной части района, на расстоянии примерно 25 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Атбасар.

Абсолютная высота — 272 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,0°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,6°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,2°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 390 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Акана Курманова — на юго-востоке, село Караколь — на юге, село Самарка — на западе.

Близ села проходит автодорога Р-217.

Население 
В 1989 году население села составляло 2062 человек (из них немцы — 41 %, русские — 35 %).

В 1999 году население села составляло 1897 человек (904 мужчины и 993 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1158 человек (574 мужчины и 584 женщины).

Известные жители и уроженцы 
 Босенко, Максим Степанович (1902 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Улицы 
 ул. Абая Кунанбаева,
 ул. Амангельды,
 ул. Есиль,
 ул. Жастар,
 ул. Желтоксан,
 ул. Жибек жолы,
 ул. им. Абылай хана,
 ул. им. Жамбыла,
 ул. им. Ильяса Есенберлина,
 ул. им. Кенесары,
 ул. им. Мухтара Аблязова,
 ул. им. Шокана Уалиханова,
 ул. Казахстан,
 ул. Кокше,
 ул. Мектеп,
 ул. Сарыарка.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Атбасарского района